Villiers est un toponyme français et un patronyme commun en France et au Royaume-Uni, notamment. C'est également le nom de plusieurs produits et entreprises. Il est dérivé du latin villare, et est apparenté au toponyme , Viller,  et Willer.

Patronyme 

famille
 , famille aristocratique anglaise ;

personnalités
  ;
 Aruna Villiers, réalisatrice française de cinéma et de télévision ;
 Auguste Villiers (1834-1900), écrivain, journaliste et auteur dramatique français ;
 Charles Villiers Stanford (1852-1924), compositeur irlandais ;
 Christopher Villiers (1958-), acteur, scénariste, réalisateur et producteur britannique ;
 Claire Villiers (1951-2010), femme politique française ;
 Claude Deschamps, dit de Villiers, comédien de l'Hôtel de Bourgogne et auteur (vers 1601-1681) ;
 Dawie de Villiers (1940-2022), joueur de rugby à XV et homme politique sud-africain ;
 Edme Antoine Villiers (1758-1824), homme politique français ;
 Émile Villiers (1851-1941), homme politique français ;
 François-Marie Villiers (1824-1885), homme politique français ;
 Frederic Villiers (1852-1922), correspondant de guerre britannique ;
  ;
 Georges Villiers (1899-1942), chef d'entreprise, homme politique et syndicaliste français ;
 James Villiers (1933-1988), acteur anglais ;
 Jean-François Villiers (1943-2001), botaniste français ;
 John Villiers,  de Grandison (1684-1766), pair britannique et membre de la  ;
 John Villiers, 3e comte de Clarendon (1757-1838), pair britannique et député ;
 Marie-José Villiers (1916-2015), comtesse belge, espionne britannique pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Patty Villiers (née en 1956), réalisatrice française ;
 Paul Villiers (1883-1914), peintre français ;
 Roger de Villiers (1887-1958), sculpteur et homme politique français ;
 Theresa Villiers (1968-), femme politique britannique ;
 Victor Child Villiers,  de Jersey (1845-1915), gouverneur colonial et pair britannique ;
 William Child-Villiers,  (1976-), noble et pair britannique.

Monuments 
 Abbaye de Villiers-aux-Nonnains, monastère de l'ordre de Saint-Dominique 
 
 Hôtel de Villiers, à Angers

Toponymes 

 Rivière Villiers

 Villiers, nom ou partie du nom de nombreuses communes situées dans divers départements :

 Villiers-sur-Port, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui intégrée à Port-en-Bessin-Huppain
 Villiers-la-Garenne, ancien village à l'extérieur de Paris qui a donné son nom à plusieurs voies de Paris et des Hauts-de-Seine
 Villiers, station des lignes 2 et 3 du métro de Paris

 Boudevilliers, ancienne commune suisse du canton de Neuchâtel
 Malvilliers, village de la commune de Boudevilliers
 Villiers, ancienne commune suisse du canton de Neuchâtel

Voir aussi 
 Buxières-lès-Villiers, commune française de la Haute-Marne
 Gudmont-Villiers, commune française de la Haute-Marne
 Launay-Villiers, commune française de la Mayenne
 Villiers-aux-Bois, village faisant partie de la commune française de Troisfontaines-la-Ville

Homonymie de monument
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France